Rapp est un patronyme qui peut faire référence à :
 Albert Rapp (1908-1975), juriste et officier SS allemand.
André Rapp (1903-1979), maître verrier français.
 Anita Rapp (1977-), footballeuse norvégienne.
 Anthony Rapp (1971-), acteur américain.
 Antoine Rapp (), prieur de Lièpvre.
Barbara Rapp (1972-), peintre autrichienne.
 Bernard Rapp (1945-2006), journaliste, réalisateur de cinéma, écrivain, et dialoguiste français.
 Christian Rapp (1928-2004), joueur professionnel de hockey sur glace finlandais.
  (1941-), musicien américain (Danny & the Juniors) († ).
 Eduard Rapp (1951-), coureur cycliste soviétique.
 Eugène Rapp, nom de plume d'Eugène Heimburger (1863-1889), dessinateur français.
 Francis Rapp (1926-2020), médiéviste et historien de l’Alsace.
 Guy Rapp (1900-1956), acteur français.
 Herman Rapp (1907-?), joueur de football américain d'origine allemande.
 Hieremias Rapp, prêtre et érudit allemand de la Renaissance.
 Jean Rapp (1773-1821), général et homme politique français.
 Jean-Philippe Rapp (1942-), journaliste et animateur suisse.
 Jonas Rapp (1994-), coureur cycliste allemand.
 Jordan Rapp (1980-), triathlète américain.
 Joseph Émile Rapp (1875-?), général de brigade français.
 Karl Rapp (1882-1962), ingénieur et mécanicien allemand.
 Nicolas Rapp, orfèvre strasbourgeois du .
 Simone Rapp (1992-), footballeur suisse.
 Susan Rapp (1965-), nageuse américaine.
  (1928-), manager et instructeur américain de baseball.
 Wilhelm Ludwig Rapp (1774-1868), médecin et naturaliste allemand.

Voir aussi 
 L'avenue Rapp et le square Rapp dans le  de Paris ;
 Le fort Rapp en Alsace ;
 La rue Rapp et la place Rapp à Colmar.

Homonymie de patronyme